Bebbington ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Bebbington (* 1962), britischer Geograph
 David Bebbington (* 1949), britischer Historiker